Bugarama heißen:
 Bugarama (Burundi), Gemeinde in der burundischen Provinz Rumonge
 Bugarama (Ruanda), Stadt in der ruandischen Westprovinz